Финские татары (, , ) — этническое меньшинство в Финляндии, численностью около 600—700 человек (по данным на 2020 год). Первое поколение поселилось в стране в конце XIX — начале XX века. Это были татары-мишари из Нижегородской губернии. Современные татары в Финляндии продолжают мусульманскую веру своих предков. У них есть своя исламская ассоциация в Хельсинки. Говорят, что они очень хорошо сохранили свои традиции, но некоторые пессимистично относятся к своему будущему из-за участившихся смешанных браков с финнами.

История 

Татары прибыли в Финляндию в конце  XIX — начале XX века. Большинство из них родились в Нижегородской губернии — селе Актуково (некоторые также прибыли из соседних деревень). В родном селе эти татары-мишари были земледельцами. Чтобы заработать больше денег, многие из них начали торговать тканями, мехами, одеждой и мылом. Сначала они ездили в Санкт-Петербург продавать свою продукцию. Затем они отправились в Финляндию. Они поселились в Финляндии, а позже привезли с собой и членов своих семей.

Многие татары открыли свои магазины в Финляндии в начале 1900-х годов.

Деревни 
Список деревень, где родилось первое поколение.

 Актуково
 Антяровка
 Ендовищи
 Кадомка
 Карга
 Ключищи
 Красный Яр
 Кузьминка
 Медьяна
 Трехозерки
 Уразовка
 Чембилей
 Большое Рыбушкино
 Пошатово

Вторая мировая война 

Всего в Зимней войне и Войне-продолжении на стороне Финляндии приняло участие 156 финских татар-мужчин. Десять из них погибли на войне. Кроме того, 13 человек были ранены, из них 7 стали инвалидами. На «Лотта Свярд» работала 21 татарка.

Татарская идентичность в Финляндии 
В 1900-х годах у татар в Финляндии были разногласия по поводу того, как себя идентифицировать. Первое поколение называло себя просто «мусульмане». Но после образования Турецкой республики (1923 г.) татар стали идентифицировать как «турок».

Считается, что причина была в том, что слово «татарин» считалось русским эпитетом с дурным оттенком. Кроме того, Турция была первой тюркской нацией, и поэтому они вдохновились национальным духом Кемаля Ататюрка.

Из-за этого обычно меняли имена татар, чтобы они соответствовали используемым в Турции (например: Ахсан — на Ахсен).

В настоящее время татары в Финляндии больше связаны со своими татарскими корнями и не идентифицируют себя как турки, хотя некоторые ностальгируют по своему «турецкому детству». Татарскую общину Финляндии посетили татарские художники, а также президент Татарстана Рустам Минниханов.

Культура

Религия 

Татары в Финляндии — мусульмане-сунниты. У них есть своя исламская ассоциация в Хельсинки (на финском языке она называется "Suomen Islam-seurakunta). Нынешним имамом является уроженец России Рамиль Беляев. В Ярвенпа у них есть мечеть. В Тампере у местных татар тоже есть своя небольшая ассоциация.

Татары в Финляндии не сообщают о своей вере публично, причём только татарам разрешено вступать в их ассоциацию.

Язык 
Татары в Финляндии говорят на мишарском диалекте. У них финский акцент, который отличается от русского татарского акцента. Сначала татары в Финляндии использовали арабский алфавит. С 1930-х годов они начали переходить на латиницу. Это было в основном из-за того, что они идентифицировали себя с турками и хотели использовать тот же алфавит, а также из-за движения яналиф, которое происходило в СССР. К 1950-м годам большинство татарских изданий в Финляндии уже использовали латинский алфавит. В 1960-х годах они начали использовать его и при обучении языку своих детей. Конечно, не каждый татарин был рад этому изменению курса и хотел по-прежнему использовать арабский алфавит, но было уже слишком поздно.

Пример финско-татарского языка на латинице:

«Finlandiyä tatarlarınıñ törki cämiyäte 1800 nçe yıllarnın ahırında oyışkan. Ul vakıtta Tübän Novgorod guberniyäse Sergaç öyäzeneñ avıllarınnan tatar säüdägärläreneñ törkeme Finlandiyägä kilgän. Finlandiyä ul zaman Rusiyä kulastında bulgan».

— Kadriye Bedretdin (Кадрие Бедретдин).

Имена 
Большинство татарских фамилий в Финляндии не используют русские суффиксы. Татары убрали их из названий обычно во время обретения Финляндией независимости (1917 г.). Финские исследователи считают, что это связано с тем, что они не хотели, чтобы финны считали их русскими во время конфликта. К примеру, «Хакимов» стал «Хаким». Из-за неправильных и несовершенных переводов имен татарские имена в Финляндии пишутся по-разному и обычно не так, как они пишутся в литературном татарском языке в России.

Музыка 

Существует финская татарская группа Башкарма (Başkarma).

Кухня 
Самая известная татарская еда в Финляндии, среди финнов, это Беляш (pärämäç). Впервые он был продан финнам в 1960-х годах в Тампере. Сейчас перемеч продается в магазинах Финляндии.

Театр 

Татары организовали в Финляндии свои театральные постановки. Наиболее активным временем была первая половина 1900-х годов. Среди пьес Мирхайдар Файзуллин и Гаяз Исхаки.

Книгоиздание 
Татарская община издала много книг на татарском языке, а также на финском. Местный татарский бизнесмен по имени Зиннатулла Имадутдинов опубликовал первый Коран на финском языке в 1942 году.

Татарская община сегодня 
В 2020 году в Финляндии проживало примерно 600—700 татар. В основном они живут в Хельсинки, Тампере, Турку и Ярвенпа.

Многие молодые татары не могут найти супруга среди малочисленной общины. Некоторые ездили в Россию, чтобы найти супруга, но все чаще женятся на финнах.

Спорт 

Татары представлены во многих профессиональных видах спорта в Финляндии, особенно в хоккее. Уже первое поколение поощряло своих детей заниматься спортом в новой стране. Они также создали свои собственные команды.

Некоторые известные финские татарские спортсмены — Лотфи Насиб, Рашид Хакимджан, Атик Исмаил, Мерал Бедретдин.

Примечания

Литература 
 Гимадиева Г. И. Мусульманская община Финляндии: организация, структура и деятельность // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки . 2008. № 8.

Ссылки 
 Гайнетдинов Р. Татары в дальнем зарубежье 

 Финско-татарская музыка
 Татарское исламское объединение в Финляндии
 Документальный
 Изге мирас - Документальный
 Имам Рамиль Беляев
 Имам Рамиль Беляев — говорит по-русски

Татарская диаспора
Народы Финляндии